Forever Your Girl ist:
 Forever Your Girl (Album), Musikalbum von Paula Abdul (1988)
 Forever Your Girl (Lied), Singleauskopplung aus diesem Album (1989)